Le manoir de Toulgoat peut faire référence à deux manoirs situés dans le Finistère, en France :

un manoir situé à Saint-Yvi ;
un manoir situé à Quimper.